Novais (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Novais (Vila Nova de Famalicão), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão